Монтрезор':

 Монтрезоры — дворянский род.
 Монтрезор, Адам Иосифович (1888—1939) — украинский политик. 
 Монтрезор, Карл Лукьянович (1786—1879) — генерал от кавалерии, член Военного совета.
 Монтрезор — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара.